YPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peawanuck (Ontario) (Canada)
 Ypo – greco trapper